Le qualificazioni del singolare  del Davidoff Swiss Indoors 1997 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Davidoff Swiss Indoors 1997 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Daniel Vacek (primo turno)
 Lionel Roux (ultimo turno)
 Nicolas Escudé (Qualificato)
 Oscar Burrieza-Lopez (secondo turno)

 Alexander Volkov (ultimo turno)
 Fernon Wibier (secondo turno)
 Rainer Schüttler (primo turno)
 Jean-Baptiste Perlant (primo turno)

Qualificati 

 Lorenzo Manta
 Régis Lavergne

 Nicolas Escudé
 Andrej Ol'chovskij

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1997
ATP Tour 1997